Goran Aleksić ist der Name folgender Personen:

* Goran Aleksić (Handballspieler) (* 1982), österreichischer Handballtorwart
 Goran Aleksić (Fußballspieler) (* 1985), kroatischer Fußballspieler